Kirkland (Carolina do Norte)
Kirkland (Illinois)
Kirkland (Quebec)
Kirkland (Washington)
19589 Kirkland

Desambiguações de topônimos